Juvenci Cels (en llatí Iuventius Celsus) va ser un jurista roma del . Formava part de la gens Juvència, una gens romana d'origen plebeu procedent de Tusculum.

Era membre del consilium del cònsol Ducenus Verus, probablement cònsol sufecte, que per altra banda és desconegut. Va succeir com a director de l'escola jurídica de tendència estoica a Pegàs, que havia estat deixeble de Procle de Sicília.

El seu fill també va ser un jurista de renom i portava el nom de Publi Juventi Cels Tit. El Digest inclou nombroses referències a Juvenci Cels, de les quals algunes es poden atribuir al pare però la majoria d'altres segurament són del fill.

Referències 

Juristes romans
Gens Juvència